Thysanocardia är ett släkte av stjärnmaskar som först beskrevs av Fisher 1950.  Thysanocardia ingår i familjen Golfingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Thysanocardia